Mulanje (district), een district van Malawi
Mulanje (stad), de hoofdstad van het district
Mount Mulanje, een berg in Malawi